Sopran kan hevise til forskellige artikler:

Sopran (stemme) - høj kvinde- eller drengestemme, fx i et kor
 Et instrument i et højt register f.eks. en violin eller sopransax